Марковићи могу бити:

 Марковић, српско презиме

или:

 Марковићи из Љуљака, српска породица
 Марковићи из Грушића, српска породица

или:

 Марковићи (Шековићи), насеље у општини Шековићи, Република Српска, БиХ
 Марковићи (Горажде), насеље у општини Горажде, Федерација БиХ, БиХ
 Марковићи (Кисељак), насеље у општини Кисељак, Федерација БиХ, БиХ
 Марковићи (Будва), насеље у општини Будва, Црна Гора
 Марковићи (Вижинада), насеље у општини Вижинада, Хрватска

Види још 

 Кара-Марковићи
 Цинцар-Марковићи